Die Liverpool Victoria Charity Challenge 1998 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 26. Februar bis zum 1. März 1998 im Rahmen der Saison 1997/98 in den Assembly Rooms im englischen Derby ausgetragen wurde. Sieger wurde John Higgins mit einem 9:8-Finalsieg über Ronnie O’Sullivan, der dafür mit einem 141er-Break das höchste Break des Turnieres spielte.

Preisgeld 
Abgesehen von einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung wurde das Preisgeld des von dem Versicherungsunternehmen Liverpool Victoria gesponserten Turnieren an wohltätige Organisationen gespendet, die vom jeweiligen Spieler benannt werden konnten. Insgesamt wurden so 130.000 Pfund Sterling gespendet.

Turnierverlauf 
Wieder nahmen zwölf Spieler teil, von denen acht das Turnier mit der Runde der letzten 12 begannen; die Sieger der ersten Runde trafen dann im Viertelfinale jeweils auf einen der übrigen vier Spieler. Das Turnier an sich wurde im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ausgetragen.

Finale 
Nach einer anfänglichen 3:1-Führung für Higgins drehte der Engländer O’Sullivan das Spiel und führte selbst mit 3:4. Danach nahm aber Higgins wieder das Ruder in die Hand und ging selbst in Führung, diesmal mit 7:4 und 8:6. Zwar schaffte O’Sullivan noch den Ausgleich, am Ende musste er aber die zweite Niederlage im Decider in Folge bei diesem Turnier hinnehmen.

Century Breaks 
Drei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  Ronnie O’Sullivan: 141
  Jimmy White: 132
  John Parrott: 112

Einzelnachweise 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Derby (Derbyshire)